Die österreichische Schachstaatsliga A 1997/98 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1997); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1997); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1997
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

Anmerkung 
Die Einzelergebnisse des SC Margareten Wien, der seine Mannschaft nach fünf Runden zurückzog, sind berücksichtigt.

SK Merkur Graz

SK Hohenems

SK Fürstenfeld

1. Wiener Neustädter SV

ESV Austria Graz

SC Die Klagenfurter

RbEJ Gleisdorf

SK Absam

SK Hietzing Wien

SK Ottakring

SC Traun 67

SC Margareten Wien

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen der Staatsliga A auf chess-results.com
 Partien der Staatsliga A 1997/98 bei 365chess.com

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 1997
Schach 1998